La saison 1989-1990 du championnat du Maroc de football voit le  sacre de Wydad AC. L'IR Tanger a fini vice-champion pour la toute première fois de son histoire.

Classement final

Résultats

Bilan de la saison

Voir aussi

Lien externe 
  Morocco 1989/90

Championnat du Maroc de football
Maroc
Maroc